Ernest Vallé – avvocato e politico francese
 François Vallé – esploratore francese
 Paul Vallé – velocista britannico

Pagine correlate 
 Valle (disambigua)